Robin Hood, een Engelse volksheld

Films:
 Robin Hood (1922), een Amerikaanse stomme film uit 1922
 The Adventures of Robin Hood (film) (1938), een film uit 1938, onder regie van Michael Curtiz en William Keighley
 The Story of Robin Hood (1952), een Britse film uit 1952, geregisseerd door Ken Annakin en uitgebracht door Disney
 Robin Hood (1973), een Amerikaanse animatiefilm uit 1973, geproduceerd door de Walt Disney Studio Entertainment
 Robin Hood (1991), een Britse film uit 1991, geregisseerd door John Irvin met in de hoofdrollen Patrick Bergin en Uma Thurman
 Robin Hood: Prince of Thieves (1991), een Engelse-Amerikaanse film uit 1991, geregisseerd door Kevin Reynolds met onder anderen Kevin Costner
 Robin Hood: Men in Tights (1993), een Amerikaanse komische film uit 1993, geregisseerd door Mel Brooks
 Robin Hood (2010), een Engels-Amerikaanse film, geregisseerd door Ridley Scott
 Robin Hood (2018)

Televisieseries:
 The Adventures of Robin Hood (televisieserie), een Amerikaans-Britse televisieserie, die officieel draaide van 22 september 1955 tot 26 september 1960
 The Legend of Robin Hood (1968), een Amerikaanse televisieserie uit 1968, onder regie van Alan Handley
 The Legend of Robin Hood (1975), een Britse miniserie van zes afleveringen, uitgebracht in 1975
 The New Adventures of Robin Hood (1997-1998), een Frans-Amerikaanse televisieserie, die werd vertoond tussen 13 januari 1997 en 13 december 1998
 Robin Hood (2006), een Britse televisieserie uit 2006
 Robin of Sherwood (1984-1986), een Britse televisieserie, die oorspronkelijk werd uitgezonden tussen 1984 en 1986

Overig:
 Robinhood, een app van het Amerikaanse bedrijf in financiële dienstverlening Robinhood Markets, Inc.
 Robin Hood (achtbaan), een voormalige achtbaan in Walibi Holland vervangen door Untamed
 Robin Hood (automerk), een Britse kitcarfabrikant
 Robin Hood (musical)
 Robin Hood Airport Doncaster Sheffield, een internationale luchthaven in Groot-Brittannië
 SV Robinhood (Paramaribo), een Surinaamse voetbalclub
 Enric Duran, bekend als de Robin Hood van de banken
 Robin Hoed, een Belgische stripreeks
 Robin Hood, een voormalige (Surinaams) Haagse voetbalvereniging actief tussen 1968 en 1994
 het Robin Hood-effect, in de economie het resultaat van een bepaalde herverdeling van inkomen